Palazzo Spinelli (Firenze)
 Palazzo Spinelli (Napoli)
 Palazzo Spinelli (Reggio Calabria)
 Palazzo Spinelli di Tarsia (Napoli)